Miejscowości w USA:
 Westhampton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Westhampton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Westhampton (ang. Westhampton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire